Cordobés steht für:
 Arroyo Cordobés, Fluss im Osten Uruguays
 Cuchilla del Cordobés, Hügelkette in Uruguay
 El Cordobés, eigentlich Manuel Benítez Pérez (* 1936), ehemaliger spanischer Stierkämpfer
 Sombrero Cordobés, einen flachen, andalusischen Hut, siehe Sombrero